Артур Арари () — французский актёр, кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
После трех короткометражек и одного среднеметражного фильма Артур Арари дебютировал в 2016 году полнометражным фильмом «Черный алмаз», который в 2017 году был номинирован на кинопремии «Люмьер» и «Сезар» как лучший дебютный фильм 2016 года.

Артур Арари является внуком французского актёра Клемана Арари (1919—2008). Двое его братьев также работают в кинематографе: Том является оператором, Люка — иллюстратором.

Фильмография 
Актёр

Режиссёр, сценарист

Награды

Примечания

Ссылки